, также известная как  — манга, написанная и иллюстрированная Сигэру Мидзуки. Выходила в журнале Weekly Shonen Magazine с 1960 по 1969 год. В формате танкобонов издательством «Коданся» было выпущено 9 томов.

История 
Персонаж Китаро с кладбища появился в 1933 году в работах авторов камисибай сценариста  и художника . Однако Мидзуки значительно развил как самого персонажа, так и мир историй о нём. Изначально истории о Китаро были мрачными, а мальчик выступал защитником людей от монстров. Мидзуки также создал несколько историй о Китаро для камисибай. В виде манги они появились в 1960 году, однако по разным причинам, в основном финансовым, они не превратились в сериал. В августе 1965 года в журнале Weekly Shonen Magazine началась ежемесячная публикация манги .

Экранизации 
По сюжету манги было снято 7 аниме-сериалов, несколько анимационных фильмов, два игровых, а также создано несколько игр. 

Примечательно, что все аниме-сериалы, вышедшие за сорок лет, сняты студией Toei Animation и транслировались по телевизионной сети Fuji Television. 

Один из сериалов транслировался в программном блоке noitaminA телекомпании Fuji TV в 2008 году. Открывающей музыкальной композицией данной адаптации стала песня  (в исполнении группы Denki Groove), закрывающей — «Snow Tears» Сёко Накагавы.

Персонажи 
 — ёкай, мальчик, родившийся на кладбище. Последний в своём роду. Одноглазый (чёлка закрывает пустую глазницу). Вся его одежда — могущественные магические артефакты. Сэйю: Масако Нодзава.

 — отец Китаро. Воплотился в своём глазном яблоке и имеет вид глаза с руками и ногами. Сэйю: Исаму Танонака.

Нэдзуми Отоко / Крысюк (яп. ねずみ男)— друг Китаро, получеловек-полукрыса. Сэйю: Оцука Тикао.

Нэко Мусумэ / Мурлыка (яп. 猫娘 / ねこ娘) — девушка-кошка, превращающаяся в страшного монстра, когда сердится. Сэйю: Нана Ямагути.

Сунакакэ Баба (яп. 砂かけ婆) — старая женщина-ёкай, советчица Китаро и его друзей. 

Конаки-дзидзи (яп. 子泣き爺) — рассеянный старик-ёкай. Сэйю: Итиро Нагаи.

Иттан-момэн (яп. 一反木綿) — летающий ёкай, средство передвижения для Китаро и друзей. Сэйю: Косэй Томита.

Нурикабэ (яп. ぬりかべ) — «стеноподобный» большой ёкай, постоянно выглядящий заспанным. Сэйю: Ёнэхико Китагава.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Аниме Hakaba Kitarou на сайте студии Toei Animation.
 Аниме Hakaba Kitarou на сайте телекомпании Fuji TV.
 В базах данных

Фильмы 2007 года
Аниме 1968 года
Аниме 1971 года
Аниме 1985 года
Аниме 1996 года
Аниме 2007 года
Toei Animation
NoitaminA
Мультфильмы ужасов
Аниме и манга про ёкаев